Lenomyrmex hoelldobleri — вид муравьёв рода Lenomyrmex из подсемейства Myrmicinae (Formicidae), которых нашли в желудках редких ядовитых лягушек-древолазов Oophaga sylvatica, внесённых в международную Красную книгу. Местные жители называют этот вид земноводных «маленький дьявол» (diablito). Предположительно, свою ядовитость эти лягушки приобретают, поедая ядовитых муравьёв. Биология L. hoelldobleri неизвестна, это мелкие чёрные муравьи с узкими вытянутыми жвалами, напоминающими щипцы
Открытие вызвало широкий интерес в научно-популярной прессе.

Распространение 
Южная Америка: северо-западный Эквадор (провинция Эсмеральдас; 4 км ю.-з. от Alto Tambo; GPS: 0.912306, −78.583528), тихоокеанские склоны Кордильер (Evergreen Foothill Forests).

Описание

Морфология 
Мелкие муравьи (длина менее 5 мм) чёрного цвета, ноги и усики светлее. Мандибулы вытянутые, напоминающие щипцы или пинцеты, гладкие с многочисленными микрозубчиками; гладкие и блестящие. Усики 11-члениковые, усиковых бороздок нет. Сложные фасеточные глаза крупные и состоят из 15 фасеток в самом длинном ряду. Заднегрудка вооружена двумя длинными проподеальными шипиками. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделён от брюшка), жало развито. Петиоль с длинным стебельком и хорошо развитым узелком. Длина головы HL 1,02 мм; ширина головы HW 0,78 мм; длина мандибул ML 0,45 мм; длина скапуса усиков SL 0,81 мм; длина глаз EL 0,18 мм; длина груди WL 1,58 мм; длина петиоля PL 0,73 мм; ширина петиоля PW 0,23 мм; длина постпетиоля PPL 0,46 мм; ширина постпетиоля PPW 0,35 мм. На груди развит метанотальный шов, бороздки пронотума и проподеума концентрические и поперечные. Большая часть тела (кроме гладкого и блестящего брюшка) покрыта глубокими продольными бороздками и длинными отстоящими волосками. Голени средних и задних ног без шпор.

Экология 
Муравьёв Lenomyrmex hoelldobleri впервые нашли в желудках ядовитых лягушек-древолазов Oophaga sylvatica (или «маленький дьявол», diablito, как их называют местные испаноязычные жители, а англоязычные — Little Devil poison frog, Dendrobatidae). Открытие было сделано в области Alto Tambo (Evergreen Foothill Forests) на северо-западе Эквадора (Южная Америка). Этот вид лягушек признан редким и включён в Красную книгу Международного союза охраны природы в статусе «(NT) — Близки к уязвимому положению». В этих местах отмечены фрагментированные дождевые тропические леса, состоящие из представителей марантовых, бромелиевых, орхидных, ароидных растений, а также папоротниковые; осадков выпадает от 2000 до 4000 мм, температура от 20 до 25 °C. Подробности биологии этих муравьёв остаются неизвестными. Вместе с Lenomyrmex hoelldobleri в желудке были найдены 7 рабочих и одна матка близкого вида Lenomyrmex foveolatus. Проведённое в 2016 году исследование содержимого желудков более чем 300 лягушек Oophaga sylvatica из разных областей показало преобладание в них муравьёв разных видов (от 40 до 86 % диеты). Среди более чем 3000 обнаруженных в желудках жертв представлены 44 различных рода муравьёв из 9 подсемейств. Известно, что свою ядовитость лягушки-древолазы приобретают в том числе за счёт поедания ядовитых муравьёв.

Систематика 
Вид Lenomyrmex hoelldobleri близок к Lenomyrmex costatus, от которого отличается развитым метанотальным швом, концентрическими и поперечными бороздками проподеума, более тёмным цветом и крупным размером и хорошо развитым узелком петиоля. Сочетание плезиоморфных и продвинутых черт строения вызывает затруднения в определении систематического положения этих редких муравьёв. Первоначально муравьёв рода Lenomyrmex включали в трибу Pheidolini (Fernández & Palacio, 1999), затем в самостоятельную трибу Lenomyrmecini (Bolton, 2003), а с 2015 года — в трибу Attini.

Этимология 
Видовое название дано в честь крупного немецкого мирмеколога, лауреата Пулитцеровской премии, академика и профессора Берта Холлдоблера (Bert Hölldobler) в знак признания его крупного вклада в исследование муравьёв и поведенческой экологии в целом, в целях воспитания и обучения новых поколений исследователей муравьёв, а также по случаю его 80-летия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
Мирмицины
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 2016 году
Эндемики Эквадора
Таксоны насекомых, названные в честь людей